Vajid Abbasov –en ruso y serbio, Вахид Аббасов– (Samara, Rusia, 6 de junio de 1997) es un deportista serbio que compite en boxeo. Ganó una medalla de oro en el Campeonato Europeo de Boxeo Aficionado de 2022, en el peso wélter.

Palmarés internacional

Referencias

Boxeadores de Serbia
Nacidos en Samara
Serbios del siglo XXI